Apra hat verschiedene Bedeutungen:

 Apra (Punjab), ein Dorf in Indien
 Apra Harbor, ein Hafen auf Guam
 Alianza Popular Revolucionaria Americana, eine peruanische Partei
 Australian Performing Right Association, eine Musikindustrieorganisation
 Australian Prudential Regulation Authority, Australische Finanzaufsichtsbehörde

Aprà ist der Familienname von
 Pierluigi Aprà (1943–1981), italienischer Schauspieler

APRA steht für:
 Alianza Popular Revolucionaria Americana, älteste peruanische Partei

Abkürzung